Verschuren ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Verschuren (1926–2014), belgischer Biologe, Ökologe und Naturschützer
 Mike Verschuren (* 1992), niederländischer Eishockeyspieler
 Paul Verschuren (1925–2000), römisch-katholischer Bischof
 Renzo Verschuren (* 1981), niederländischer Volleyballspieler
 Sebastiaan Verschuren (* 1988), niederländischer Schwimmer

 Siehe auch
 Verschueren